EN ou En pode significar:
 abreviação ISO 639 para a língua inglesa (English).
 Estrada Nacional, uma classificação atribuída às estradas em Portugal.
 En, letra do alfabeto cirílico.
Iene, de 円　（えん）

Desambiguações de siglas